Sin-čou může být:

 Sin-čou – městská prefektura v provincii Šan-si;

 Sin-čou (Ťiang-si) – městský obvod v městské prefektuře Šang-žao v provincii Ťiang-si;
 Sin-čou (Wu-chan) – městský obvod v subprovinčním městě Wu-chan v provincii Chu-pej.